A continuació hi ha els resultats de la temporada 2005/06 de la primera divisió Neerlandesa de futbol, Eredivisie:

Classificació general

Resultats 
 Lliga de Campions: PSV Eindhoven, 
 Classificació per a la Liga de Campions: AFC Ajax
 Copa UEFA: FC Groningen, AZ Alkmaar, SC Heerenveen, Feyenoord
 Descensos: RBC Roosendaal
 Ascensos: Excelsior Rotterdam

Màxims golejadors 

2005-2006
Competicions futbolístiques del 2005
Competicions futbolístiques del 2006